William Stanton Evans (16 de julho de 1910 - 06 de junho de 1944) foi um oficial do Exército dos Estados Unidos alocado na Companhia E (Easy), 2º Batalhão do 506º Regimento de Infantaria de Pára-quedistas da 101ª Divisão Aerotransportada durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi retratado na minissérie Band of Brothers por Simon Pegg.

Juventude

Evans nasceu em 16 de Julho de 1910 em San Antonio, Texas, numa família irlandesa católica. Sua família se mudou para Houston quando ele tinha 10 anos. Em 1928, após se formar na escola St.Thomas em Houston, Evans foi para a Texas A&M University se especializar em engenharia de produção de petróleo. Casou-se com LaVon Ruth Hyett em 20 de Junho de 1935 e se divorciou em 11 de Junho de 1940. Trabalou no departamento de compras de Harris Country e depois virou contador. Quando a guerra estourou, Evans trabalhava como contador na Todd Houston Shipbuilding Corporation.

Carreira Militar

Evans era qualificado para o serviço militar por causa de seu trabalho com a empresa de construção naval. No entanto, ele se alistou em 1942 porque alguns de seus irmãos se juntaram ao exército.

Evans se voluntariou para os paraquedistas e foi enviado para Toccoa sob o comando do Capitão Herbert Sobel. Ele era um dos preferidos de Sobel. Numa noite no Camp Mackall, Evans e Sobel tentaram roubar as armas dos homens da Easy Company dormiam, mas eles se perderam e acabaram roubando as armas dos homens da F Company. Evans não participou do motim iniciado por Terrence Harris e Mike Ranney contra Sobel embora a maioria dos outros sargentos tenha participado.

Evans era considerado impopular entre os homens da Easy Company. Em sua biografia Shifty Powers descreveu Evans como 'o oficial que ninguém gostava muito'. Bill Wingett e Donald Malarkey escreveram sobre os conflitos com Evans. No entanto, quando o sargento Leo Boyle se casou em Aldbourne, Evans foi seu padrinho de casamento. O sargento Gordon Carson também considerou Evans um de seus amigos.

Evans voava no avião número 66 para a Normandia no Dia D como parte da Operação Overlord. O avião foi atingido pela artilharia antiaérea alemã e explodiu. Todos a bordo, incluindo Evans e o comandante da Easy Company, Tenente Thomas Meehan, morreram. Primeiramente Evans foi considerado como desaparecido em ação, mas um telegrama foi enviado a sua família no dia 11 de Novembro de 1944 confirmando sua morte.

Enterro

Os restos mortais de Evans foram enviados aos Estados Unidos e enterrados no Jefferson Barracks National Cemetery. Seu dog tag foi encontrado na Normandia 44 anos depois por um fazendeiro.

Veteranos da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos